Estats Units:
 Greenville (Alabama)
 Greenville (Califòrnia)
 Greenville (Carolina del Nord)
 Greenville (Carolina del Sud)
 Greenville (Delaware)
 Greenville (Florida)
 Greenville (Geòrgia)
 Greenville (Illinois)
 Greenville (Indiana)
 Greenville (Iowa)
 Greenville (Kentucky)
 Greenville (Maine)
 Greenville (Mississipí)
 Greenville (Missouri)
 Greenville (Comtat de Greene), població de l'estat de Nova York, Estats Units d'Amèrica.
 Greenville (Comtat d'Orange), població de l'estat de Nova York, Estats Units d'Amèrica.
 Greenville (Nova Hampshire)
 Greenville (Ohio)
 Greenville (Rhode Island)
 Greenville (Texas)
 Greenville (Virgínia)
 Libèria: Greenville (Libèria), ciutat de també coneguda com Sinoe.